Клерки () — серия комиксов, опубликованных в конце 1990-х годов издательством Oni Press. Они продолжают рассказ о приключениях Данте и Рэндала, а также других персонажей из фильма Кевина Смита «Клерки». Диалоги и сценарий комикса написаны Кевином Смитом, иллюстрации принадлежат нескольким художникам. По стилю иллюстраций комиксы сильно отличаются от анимационного сериала «Клерки», выпущенного в 2000 году.
В марте 2000 года все комиксы были переизданы, собраны под одной обложкой и выпущены в мягком и твердом переплете издательством Image Comics. Это издание было названо просто «Клерки».

Каждый из трёх оригинальных комиксов «Клерки» (The Lost Scene, The Holiday Special и The Comic Book) содержал в себе ровно по 36 страниц.

Клерки (The Comic Book) 
Увидев как Стив-Дейв и Уолт-Фанат втридорога продают очень популярные фигурки персонажей «Звёздных войн», в связи с повторным показом знаменитой эпопеи в кинотеатрах, Данте и Рэндал тоже решают подзаработать на их продаже. Рэндал договаривается о покупке серии фигурок с зав. складом большого магазина «Купи мне игрушку» Френком Хауеллом. Джей и Молчаливый Боб срывают поставку игрушек на склад, мотивируя это тем, что большинство клиентов Джея, покупавших у него траву, теперь только и делают, что стоят в очередях за фигурками «Звёздных войн» и тратят на них все свои деньги.

 Опубликован: февраль 1998 года
 Контур: Джим Махфуд
 Цвет: Гилберт Фернандес
 Шрифт: Шон Конот

Клерки (The Holiday Special) 
Данте собирается навестить Кейтлин Бри, свою бывшую девушку, в больнице, где она получает помощь психотерапевтов, после случая с мертвым стариком в туалете, который вы возможно помните по фильму «Клерки». В то время, как он пытается навестить её, Рэндал пытается отбиться от Винсента, который претендует на его работу, а Джей и Молчаливый Боб помогают Санте выполнять его заказы.

Опубликован: декабрь 1998 года

 Контур: Джим Махфуд
 Цвет: Арт Адамс
 Шрифт: Шон Конот

Клерки (The Lost Scene) 
Мы видим Данте и Рэндала в похоронном бюро. Они пришли почтить память Джули Дваер. Наших героев ожидают две неожиданные встречи.

Пока Рэндал развлекается чтением похоронных карточек. Данте замечает свою бывшую одноклассницу Алису Джонс («В погоне за Эми»), которую давно не видел. Она рассказывает ему, что приехала сюда, чтобы посмотреть и поддержать Джули, когда та будет участвовать в телешоу «Правда или свидание», а попала на её похороны.

Этот момент поклонники помнят по фильму «Лоботрясы» (Mallrats), когда T.S. по глупости говорит Джули, что все на экране выглядят чуть толще, чем в жизни. Слова парня очень ранят девушку и она доводит себя до истерики, после чего умирает от закупорки сосудов головного мозга.

Ещё одной неприятностью стала для Данте встреча с родителями Джули. Как-то раз родители застукали их у себя в гостиной. Данте и Джули занимались оральным сексом. После этого они жутко возненавидели Данте.
Главной в комиксе является сцена, когда Данте и Рэндал подходят к гробу Джули, чтобы попрощаться. Парни в шоке, что девушка одета в короткую юбку и топ без бретелек. Данте пытается сказать что-нибудь, чтобы достойно проводить подругу, но у Рэндала другие планы. Он хочет поскорее смыться домой и просит у Данте ключи от машины. Он раздраженно швыряет их Рэндалу, тот замешкался, не смог их поймать и оттолкнул их. Ключи упали в гроб. Завалились покойной под юбку. Данте в ступоре. Но им нужно достать ключи. Кое-как Рэндал пытается закрыть спиной друга от остальных гостей, а Данте пытается найти ключи … Комическая ситуация заканчивается тем, что мистер и миссис Дваер просто набрасываются на этих двух идиотов с криками. Наконец-то Рэндал ловит ключи и они выкатываются под общий ор и ругань на улицу.

В заключении Джей и Молчаливый Боб, обсуждают эту ситуацию со свойственной им тактичностью.

 Опубликован: декабрь 1999 года
 Контур: Фил Хестер и Энди Паркс
 Цвет: Дункан Фегредо

Говядина? 
Начиная с момента как Данте и Рэндал наблюдают пожар в Quick Shop в «Клерки» II, комикс повествует об их паре, до того момента как они устраиваются на работу в Mooby’s, встречаются с Бекки и Илиасом, так же как и с невестой Данте, Эммой.

Другие появления 
«Об опасностях кино» — одностраничный комикс, в котором Данте и Рэндал рассуждают о влиянии кинофильмов на общество, был опубликован в ноябрьском выпуске журнала «Talk» в 1999 году.

Литература 
 Clerks (The Lost Scene)
 Clerks (The Holiday Special)
 Clerks (The Comic Book)

Ссылки 
 http://webarchive.loc.gov/all/20020918055140/http%3A//newsaskew.com/
 http://www.sinpinky.narod.ru/viewask.html 

Научно-фантастические комиксы
Комиксы 1998 года
Издания Oni Press